Die CAISSA Touristic (Group) AG ist ein chinesisch-deutsches Reiseunternehmen.

Geschichte 
Als Vorläufer der heutigen CAISSA Touristic (Group) AG wurde 1993 das Hualong Reisebüro in Hamburg gegründet. Im Jahr 1999 wurde in Zusammenarbeit mit der Handelskammer Hamburg und der Hamburger Wirtschaftsförderung das China Education & Training Center (CETC) gegründet.

2003 gründete Chen Mang, der Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, die chinesischsprachige Monatszeitung „Europe Business & Lifestyle“, den Vorgänger der heutigen Europe Times.

Weblinks 
 http://www.caissa.de/

Einzelnachweise 

Dienstleistungsunternehmen (Hamburg)
Touristikunternehmen
Gegründet 1993